L'édition 2019 du tournoi de tennis de Hobart se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Sofia Kenin s'impose en finale du simple, Chan Hao-ching et Latisha Chan celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Eugenie Bouchard, de la Suédoise Rebecca Peterson, de l'Américaine Alison Riske et de la Slovaque Magdaléna Rybáriková. Elles sont respectivement remplacées par Anna Karolína Schmiedlová, Ana Bogdan, Mona Barthel et Evgeniya Rodina.

Lauréates 
En simple, l'Américaine Sofia Kenin remporte son  en battant la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová (6-3, 6-0).

En double, la paire taïwanaise des sœurs Chan (Hao-ching et Latisha) remporte la finale en battant la paire belgio-suédoise Flipkens-Larsson. Il s'agit de leur  et  respectif et de leur  ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Hobart
Tennis en Australie en 2019
Tennis en janvier 2019